Nederlandse Mededingingsautoriteit
NMA (bedrijf), Nederlandse Machinefabriek 'Alkmaar'
National Mapping Agency
Neue Mozart-Ausgabe, aanduiding voor een vanaf 1955 gepubliceerde catalogus van W.A. Mozarts composities